Lebensministerium steht für:

 Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, wurde am 8. Dezember 1970 als Umweltministerium des Freistaates Bayern mit Sitz in München geschaffen
 Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, ehemalige österreichische Verwaltungseinrichtung des Bundes und vor allem zuständig für Agrarpolitik, Forstpolitik, Jagd, Fischerei, Weinrecht, Wasserrecht sowie den Umwelt- und Tierschutz – seit 2020 aufgegangen in das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus sowie das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie
 Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, eine Behörde des Freistaats Sachsen und ist dem Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft nachgeordnet